Gmina Deerfield (Iowa)
 Gmina Deerfield (hrabstwo Warren)